Pircher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Pircher (* 1993), italienische deutschsprachige Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Anne Marie Pircher (* 1964), italienische Schriftstellerin (Südtirol)
 Jörg Pircher (1926–1988), langjähriges Mitglied der Südtiroler "Schützenkompanie"
 Karl Pircher († 1939), Postpräsident von Innsbruck
 Karl Emilio Pircher (* 1963), italienischer internationaler Designer
 Marc Pircher (* 1978), österreichischer Musiker der volkstümlichen Szene
 Michael Pircher (* 1975), österreichischer Alpinskitrainer
 Olga Pircher (* 1952) österreichische Politikerin (SPÖ)
 Patrick Pircher (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Philipp Pircher (* 1988), italienischer Eishockeyspieler
 Sebastian Pircher (* 1976), deutscher Kameramann, Videodesigner und Schauspieler

Siehe auch:

 Bircher, Pirchner